O Campeonato Mundial Feminino de Curling de 2010 foi disputado entre 20 e 28 de março em Swift Current, Saskatchewan, Canadá.

Equipes participantes 
Doze equipes participaram do torneio:

{| class="wikitable" border="2"  cellpadding=5 cellspacing=0
!bgcolor="#efefef" width="200"|
!bgcolor="#efefef" width="200"|
!bgcolor="#efefef" width="200"|
|- align=center
|align=left| St. Vital CC, Winnipeg 
Capitã:  Jennifer Jones
Terceira:  Cathy Overton-Clapham
Segunda:  Jill Officer
Primeira::  Dawn McEwen
Reserva:  Jennifer Clark-Rouire |align=left| Harbin CC, HarbinCapitã:   Wang BingyuTerceira:   Liu YinSegunda:   Yue QingshuangPrimeira::   Zhou YanReserva: Zhang Xindi
|align=left| Tårnby CC, TårnbyQuarta: Madeleine DupontTerceira: Denise DupontCapitã: Angelina JensenPrimeira:: Camilla JensenReserva: Ivana Bratic
|-
!bgcolor="#efefef" width="200"|
!bgcolor="#efefef" width="200"|
!bgcolor="#efefef" width="200"|
|- align=center
|align=left| SC Riessersee, Garmisch-PartenkirchenCapitã: Andrea SchöppTerceira: Melanie RobillardSegunda: Monika WagnerPrimeira:: Stella Heiß Reserva: Corinna Scholz 
|align=left| Aomori CC, AomoriCapitã: Moe MeguroTerceira: Anna OhmiyaSegunda: Mari MotohashiPrimeira:: Kotomi IshizakiReserva: Mayo Yamaura
|align=left| Jelgava CC, Jelgava
Capitã: Iveta Staša-Šaršūne
Terceira: Una Grava-Germane
Segunda: Ieva Krusta
Primeira:: Zanda Bikše
Reserva: Dace Munča|-
!bgcolor="#efefef" width="200"|
!bgcolor="#efefef" width="200"|
!bgcolor="#efefef" width="200"|
|- align=center
|align=left| Stabekk CC, StabekkCapitã: Linn GithmarkTerceira: Henriette LøvarSegunda: Ingrid StensrudPrimeira:: Kristin SkaslienReserva: Kristin Tøsse-Løvseth
|align=left|Moskvitch CC, MoscouCapitã: Ludmila PrivivkovaTerceira: Anna SidorovaSegunda: Nkeiruka EzekhPrimeira:: Ekaterina GalkinaReserva: Margarita Fomina
|align=left| Dunkeld CC, Dunkeld Capitã: Eve MuirheadTerceira: Kelly WoodSegunda: Lorna VeversPrimeira:: Anne LairdReserva: Sarah Reid 
|-
!bgcolor="#efefef" width="200"|
!bgcolor="#efefef" width="200"|
!bgcolor="#efefef" width="200"|
|- align=center
|align=left| Karlstad CC, Karlstad
Capitã: Cecilia Östlund 
Terceira: Sara Carlsson
Segunda: Anna Domeij 
Primeira::  Lotta Lennartsson
Reserva: Sabrina Kraupp|align=left| Flims PurePower CC, FlimsCapitã: Binia FeltscherTerceira: Corinne BourquinSegunda: Heike SchwallerPrimeira:: Sandra Ramstein-AttingerReserva: Marisa Winkelhausen
|align=left| Madison CC, MadisonCapitã: Erika BrownTerceira: Nina SpatolaSegunda: Ann SwisshelmPrimeira:: Laura HalliseyReserva:' Jessica Schultz|}

 Classificação 

  Suécia e Estados Unidos empataram em número de vitórias e necessitam de um jogo extra para determinar a equipe classificada.

 Resultados 
Todos os horários estão na hora local (UTC-6)
 1ª rodada Sábado, 20 de março, 14:00 2ª rodada Sábado, 20 de março, 19:00 3ª rodada Domingo, 21 de março, 8:30 4ª rodada Domingo, 21 de março, 13:30 5ª rodada Domingo, 21 de março, 19:00 6ª rodada Segunda, 22 de março, 8:30 7ª rodada Segunda, 22 de março, 13:30 8ª rodada Segunda, 22 de março, 19:30 9ª rodada Terça, 23 de março, 8:30 10ª rodada Terça, 23 de março, 13:30 11ª rodada Terça, 23 de março, 19:30 12ª rodada Quarta, 24 de março, 8:30 13ª rodada Quarta, 24 de março, 13:30 14ª rodada Quarta, 24 de março, 19:30 15ª rodada Quinta, 25 de março, 8:30 16ª rodada Quinta, 25 de março, 13:30 17ª rodada Quinta, 25 de março, 19:30 Jogo desempate Sexta, 26 de março, 13:30 Playoffs 
Nos playoffs, a equipe classificada em primeiro lugar enfrenta a segunda colocada, e a terceira enfrenta a quarta. A equipe vencedora do primeiro jogo se classifica para a final, enquanto a perdedora enfrenta a vencedora do segundo jogo na semifinal. As vencedoras da semifinal avançam à final e as perdedoras disputam o bronze contra a perdedora do segundo jogo dos playoffs.

 1º contra 2º Sexta, 26 de março, 20:00 3º contra 4º Sábado, 27 de março, 12:00 Semifinal Sábado, 27 de março, 17:00 Decisão do terceiro lugar Domingo, 27 de março, 10:00 Final Domingo, 27 de março, 15:00''

Ligações externas 
 

Desporto no Canadá em 2010
Campeonato Mundial Feminino de Curling